SINPO-code, een kwaliteitscodering voor radioverbindingen
 Sinp'o, een stad in Noord-Korea